

Населені пункти та їхні частини
 Пакослав — гміна в Равицькому повіті Великопольського воєводства
 Пакослав — село в гміні Ілжа Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Пакослав — село в гміні Пакослав Равицького повіту Великопольського воєводства
 Пакослав — село в гміні Львувек Новотомиського повіту Великопольського воєводства
 Пакослав — осада в гміні Бендзіно Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки